Tyler é o nome de condados dos Estados Unidos:
 Condado de Tyler (Texas)
 Condado de Tyler (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos